Iñiguez ist der Familienname folgender Personen:

 Deogracias Iñiguez (* 1940), philippinischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Kalookan
 Juan Sandoval Íñiguez (* 1933), mexikanischer Geistlicher, emeritierter Erzbischof von Guadalajara